SDG - Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. The Sustainable Development Goals)
 SDG – kod portu lotniczego Sandadż
 SDG – kod waluty funta sudańskiego